Яріш Юрій Іванович — майор Збройних сил України, кавалер «За мужність» III ступеня.
 Яріш Ярослав Іванович (* 1981) — український письменник, актор, сценарист.

Див. також 
 Яриш
 Ярош

Примітки